Angot ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Angot (* 1959), französische Schriftstellerin
 Edwin de la Peña y Angot (* 1954), philippinischer Bischof und Prälat von Marawi
 Eugénie Angot (* 1970), französische Reitsportlerin
 Florian Angot (* 1973), französischer Reitsportler

Siehe auch:
 Angot Point, südliche Landspitze von Hoseason Island im Palmer-Archipel vor der Westküste des antarktischen Grahamlands